Haidling ist der Ortsname von:

 Haidling (Grafing bei München), Ortsteil der Stadt Grafing bei München, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Haidling (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Haindling